Kouty, signifiant « coin, renfoncement » dans les langues slaves occidentales, est un toponyme qui peut désigner :

Kouty, arrondissements de la commune d'Avrankou.

Kouty, commune du district de Havlíčkův Brod, dans la région de Vysočina ;
 Kouty, commune du district de Nymburk, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Kouty, commune du district de Třebíč, dans la région de Vysočina.

Kouty, village de la région de Trnava.

Kouty, commune urbaine de l'oblast d'Ivano-Frankivsk.

Homonymie de localités en  Tchéquie